Серебряная гора (Пильхуэрти Нейка) — легендарная гора из серебра, локализуется на Чукотке или, иногда, на сопредельных территориях севера Дальнего Востока.

Согласно легенде, где-то находится гора из чистого серебра. Серебряная гора отмечена тем, что на ней есть небольшое озеро и растут две сосны.

Эта легенда, подобно рассказам об Эльдорадо или Сагеней, воодушевляла многих первопроходцев и исследователей крайнего Северо-Востока.

Независимо от наличия или отсутствия реальной основы, Серебряная гора остаётся одним из популярных северных мифов, подобно легендам о Земле Санникова, сииртя, онкилонах и т. п.

Литература 
 Казаков Б. И. Осколки Луны. — М.: Знание, 1991.
 Сидоров А. Легенды о Серебряной горе // Наука и жизнь.
 
 Куваев О. М. Не споткнись о Полярный круг // Куваев О. М. Сочинения в 3-х т. — Т. 2. — М., 2005.

Ссылки 
 История поисков Серебряной горы

Культура Чукотского автономного округа
Фольклор России
Вымышленные горы
Чукотская мифология